Библиотека је појам који може да се односи на: 

 Библиотека - сређена збирка књига, у приватном или институционалном власништву у којој се чувају те збирке;
 Библиотека (рачунарство) - збирка подпрограма или објеката који се користе за развој софтвера;
 Библиотека (Аполодор) - дело Аполодора из Атине;
 Библиотека (Фотије) - дело Фотија Цариградског.